Демократический центр:

 Демократический центр (Латвия)
 
 Демократический центр (Хорватия)